Алекса́ндр Кова́льский:
 Ковальский, Александр Алексеевич (1906—1978) — советский физико-химик, член-корреспондент АН СССР.
 Ковальский, Александр Марианович (1858—1902) — русский астроном.